Флаг Могилёва (белор. Сцяг Магілёва) — официальный символ города Могилёв наряду с гербом.

Флаг утверждён 3 января 2005 года указом президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.

Описание 
Флаг представляет собой белое (серебристое) полотнище с соотношением сторон 1:2, в центре которого расположен герб города Могилёва.

См. также 
 Герб Могилёва

Ссылки 
 Положение о флаге города Могилева
Могилёв
Флаги городов Белоруссии